Een rechter bij een hogere rechtbank, onder meer:
Nederland 
het gerechtshof (Nederland)
 de Hoge Raad der Nederlanden 
België 
het hof van beroep (België)
het Hof van Cassatie

geschiedenis 
 Grote Raad van Mechelen, Grote Raad der Nederlanden
 Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland 
 Hof van Friesland

Europa
Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Straatsburg)
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (Luxemburg)

overige
Raadsheer (duif), een duivenras
Loper (schaken), een aanduiding van een schaakstuk
Raadsheertje, een antieke intkpot

Zie ook 
 Raadsman (doorverwijspagina)